U6, U-6 ou U06 peut faire référence à :

Biologie 
 ARNsn U6, un petit ARN nucléaire.

Domaine militaire 
 , différents sous-marins allemands.

Transport 
Automobiles
 Aiways U6, un modèle du constructeur chinois Aiways ;
 Luxgen U6 Turbo, un modèle du constructeur taïwanais Luxgen.

Aviation 
 .

Métro
U6 est une dénomination commune dans les pays germanophone pour une ligne de métro n°6,

 Ligne U6 du métro de Berlin ;
 Ligne U6 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U6 du métro de Munich ;
 Ligne U6 du métro léger de Stuttgart.

 Ligne U6 du métro de Vienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres